Abfertigung bezeichnet:

 Abfertigung (Transport), die Verladung von Gütern oder Personen für den Transport und die Ausstellung notwendiger Papiere und Dokumente, z. B.:
 Abfertigung (Luftverkehr)
 Abfertigung (Eisenbahnverkehr)
 Gepäckabfertigung
 Güterabfertigung
 Zollabfertigung, Abfertigung an einem Grenzübergang
 Abfertigung (Arbeitsrecht), Einmalzahlungen zur Abgeltung von Ansprüchen nach österreichischem Arbeitsrecht